

Конска — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.
 Конска — село, громада округу Ліптовський Мікулаш, Жилінський край.

Конска — міська частина Тржинця, округ Фридек-Містек у Мораво-Сілезькому краї.